Pearl, város az USA Mississippi államában, Rankin megyében
Pearl, kitalált sorozatszereplő a Spongyabob Kockanadrág című animációs filmben
Pearl, Janis Joplin negyedik nagylemeze 1971-ben
Pearl, hangszer (dob) márka
Pearl (folyó)
Pearl (japán együttes)
Pearl (televíziós sorozat)